Mais peut faire référence à :

Langue

Français 
 mais, mot français, conjonction, qui sert à marquer une opposition, une exception, une différence, une restriction ;

Allemand 
 Mais, mot allemand, nom commun, qui signifie « maïs » ;

Portugais 
 mais, mot portugais, adverbe, qui signifie « plus ».

Patronyme 

 Alan Mais (1911-1993), noble et pair anglais.

Musique 

 Mais, deuxième album de la chanteuse brésilienne Marisa Monte sorti en 1991 ;
 , album du chanteur portugais Rui Bandeira sorti en 2000.